Кристине Арутюнян (18 мая 1991; Гюмри) — армянский легкоатлет специализирующийся на метании копья. Многократная чемпионка и рекордсменка Армении. Участница олимпийских игр 2012 года. Мастер спорта международного класса.

Биография 
Кристине Арутюнян родилась 18 мая 1991 года в армянском городе Ванадзор. Метанием копья занимается с 2005 года. Личными тренерами спортсменки являются россиянин Иван Сафонов, и директор гюмрийской детско-юношеской спортивной школы Яша Егиазарян.

Первый успех пришел к армянской спортсменке в 2006 году на юниорском «Кубке городов Кавказа» в Сочи, где она заняла третье место. В 2009 году Кристине Арутюнян выигрывает чемпионат Армении. Спустя два года, в 2011 году, на чемпионате Европы (3-й дивизион) в столице Исландии Рейкьявике заняла третье место метнув копье на  48.-02 м, тем самым установив рекорд Армении. 

В 2012 году еа чемпионате Европы в Финляндии с результатом  45.83 м, заняла последнее месте. В группе А Кристине Арутюнян превысила квалификационный минимум в 60 м. С результатом 61.84 м. она победила саму Веру Ребрик. В июле того же года, на состоявшемся  открытом первенстве Франции заняла 2 место. Спустя некоторое время, на открытом первенстве России в Сочи Кристине Арутюнян метнула копье на 59.12 м., тем самым превысив необходимый для квалификации на Олимпийские игры результат на 12 см

Прогресс по годам

Результаты крупных международных турниров

Достижения 
 2006 — третье место на турнире «Кубке городов Кавказа»
 2009 — Победительница чемпионата Армении
 2011 — третье место на первенстве Европы третьего дивизиона
 2012 — второе место на открытом первенстве Франции

Примечания 

Метатели копья Армении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Спортсмены Гюмри